Svensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svensjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (10,8 ha)
Svensjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (18,8 ha)
Svensjön, Småland, sjö i Gnosjö kommun, 
Svensjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Svensjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (4,14 ha)
Svensjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (45,6 ha)
Svensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn